Катулин (Catullinus) е име на:

 Гней Помпей Катулин, суфектконсул 90 г.
 Квинт Фабий Катулин консул 130 г.
 Аконий Катулин, проконсул на Африка през 317-318 г.
 Аконий Катулин, консул 349 г.